Ciprijan Brkić  (Studenci, 3. veljače 1868. - Drinovci, 28. srpnja 1945.), hrvatski je pisac i sakupljač narodnog blaga iz BiH.

U franjevački red stupio 26. studenoga 1884. Teologiju studirao u Sieni (Italija). Profesor tjelovježbe na širokobriješkoj gimnaziji, a potom kapelan, župni pomoćnik, župnik, samostanski vikar i vjeroučitelj u Duvnu, Klobuku, Kočerinu, Glavatičevu, Humcu, Konjicu, Mostaru i Drinovcima. Sabirao narodno blago, zapisivao pripovijedanja i opisivao narodne običaje. 

Djela: Miho, Ivan Strašni sud (epovi u rukopisu), Focij i Slaveni (povijesne rasprave u rukopisu), Bitnica, Hrvatski rječničić, Jezgra, Prijedlog za uređenje hrvatskog jezika, basne i priče i dr. (radovi u rukopisu).

Izvor 
Mirko Marjanović: Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Bosanskohercegovački rimokatolički teolozi
Bosanskohercegovački franjevci